Звидки — название географических объектов на Украине:

 Звидки — село в Змиёвском районе Харьковской области.
 Звидки — остановочная платформа Южной железной дороги в селе Боровая Змиевского района Харьковской области.